Het WTA-tennistoernooi van Carlsbad (officieel Mercury Insurance Open) van 2012 vond plaats van 16 tot en met 22 juli 2012 in de Amerikaanse plaats Carlsbad. Het was de 32e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Samenvatting 
Enkelspel
Titelhoudster Agnieszka Radwańska was haar titel niet komen verdedigen.

Het tweede reekshoofd Dominika Cibulková uit Slowakije won het toernooi. Nadat zij in de halve finale het vierde reekshoofd Nadja Petrova had verslagen, rekende zij in de finale af met de als eerste geplaatste Française Marion Bartoli. De wedstrijd werd beslist in twee sets: 6-1 en 7-5. Hiermee wist Cibulková voor het eerst in haar carrière het toernooi van Carlsbad/San Diego op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel.

De Belgische Yanina Wickmayer was als zevende geplaatst – zij moest evenwel in haar eersterondepartij tegen kwalificante Chan Yung-jan de strijd opgeven wegens een onderrugblessure.

Dubbelspel
Titelhoudsters Květa Peschke en Katarina Srebotnik hadden zich niet voor deze editie ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, het Amerikaanse team Liezel Huber en Lisa Raymond, bereikte de halve finale. Daar werden zij uitgeschakeld door het als derde geplaatste Amerikaanse duo Raquel Kops-Jones / Abigail Spears, dat vervolgens het toernooi won door in de finale het als tweede geplaatste koppel Vania King en Nadja Petrova in twee sets te verslaan. Kops-Jones en Spears wonnen hiermee hun derde gezamenlijke titel. Kops-Jones bezit nog twee titels met andere partners; Spears vier.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Carlsbad 2012
Carlsbad